Iara (Madagaskar), een plaats en gemeente in de Malagassische regio Atsimo-Atsinanana
Iara (Cluj), een gemeente in het Roemeense district Cluj, in de regio Transsylvanië